Phongsali kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Phongsali (stad), 
 Phongsali (provins), 

Robotskapade Laosförgreningar